Владимир Александрович Тимошинин (род. 12 июля 1970 года) — российский прыгун в воду.

Карьера 
Сын А. И. Тимошинина и Н. В. Тимошининой, внук И. Т. Тимошинина.

Специализировался в прыжках с вышки (10 м). Выступал за ЦСКА.

Участник Олимпийских игр 1988 (8 место) и 1996 (5 место) годов.

Бронзовый призер чемпионата мира 1994 года.

Бронзовый призёр чемпионата Европы 1989 года. Чемпион Европы 1991 и 1995 годов. 

На чемпионате Европы 1999 года выступал в соревнованиях по синхронным прыжкам с вышки. Его партнёром был Игорь Лукашин. Российская пара заняла второе место.

Семья 
Жена — С.А. Тимошинина.

Дочь — Ю.В. Тимошинина.

После окончания карьеры 
После окончания активной спортивной карьеры занимается тренерской и судейской деятельностью. Тренер по прыжкам в воду спортивного комплекса "Олимпийская деревня-80". Судья первой категории по прыжкам в воду.

Ссылки 
 В.А. Тимошинин
 

Прыгуны в воду СССР
Прыгуны в воду России
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 1988 года
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы Европы по прыжкам в воду
Чемпионы России по прыжкам в воду
Чемпионы СССР по прыжкам в воду
Тимошинины-Кузнецовы